Miejscowości w USA:
 Elkins – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Elkins – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Elkins (ang. Elkins Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington